Obsjtina Novo Selo (bulgariska: Община Ново Село) är en kommun i Bulgarien.   Den ligger i regionen Vidin, i den nordvästra delen av landet,  km norr om huvudstaden Sofia. Antalet invånare är . Arean är  kvadratkilometer.

Terrängen i Obsjtina Novo Selo är huvudsakligen lite kuperad.

Obsjtina Novo Selo delas in i:
 Vinarovo
 Negovanovtsi
 Florentin
 Jasen

Följande samhällen finns i Obsjtina Novo Selo:

 Novo Selo

Trakten runt Obsjtina Novo Selo består till största delen av jordbruksmark. Runt Obsjtina Novo Selo är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Indelningar i Vidin (region)